Attrezzo – arnese da lavoro
Attrezzo – le specialità dei diversi esercizi della ginnastica artistica
Attrezzo di carico – accessorio adoperato per stivare le merci sui carri o sulle imbarcazioni